Герхард Треде (); 17 января 1917, Гамбург, Германия — 30 сентября 1996, там же) — немецкий композитор, сочинявший музыку для многих фильмов и телевизионных программ.

Биография 
Родился 17 января 1917 года в Гамбурге, Германия.

В 1950-х—1980-х годах Треде сочинял для различных немецких телевизионных программ («Немецкое еженедельное обозрение») и документальных фильмов («The Wild, Wild World of Animals»), а также сочинял музыку для библиотеки Selected Sound, музыку которой использовали в телепередачах, на радио и в кино. Большое количество его работ были приобретены немецкой компанией Sonoton, которая сформировала «коллекцию Треде». Он также работал под псевдонимом Виктор Кавини.

Был женат. Скончался 30 сентября 1996 года, в больнице Barmbek в Гамбурге, от сердечной недостаточности. В 1999 году был основан фонд имени Треде.

Лицензия на использование музыки Треде была предоставлена разработчикам игр Fallout 3 и Fallout: New Vegas и мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт композитора

Композиторы Германии
Умершие от сердечной недостаточности